Катажина Кава (; родилась 17 ноября 1992 года в Крыница-Здруй, Польша) — польская теннисистка; финалистка одного турнира WTA в одиночном разряде; победительница 25 турниров ITF, из них семь в одиночном разряде и тринадцать в парном.

Спортивная карьера 
Самого внушительного успеха в карьере Катажина добилась в июле 2019 года на турнире в Юрмале (Латвия). Она пробилась через квалификацию в основную сетку турнира. Далее она разыгралась не на шутку и дошла прямиком до финала, обыграв в полуфинале Бернарду Перу. В финале Кава играла против первой сеяной, Анастасии Севастовой. Первый сет остался за Катажиной, однако затем латвийка перехватила инициативу и выиграла два сета подряд. Этот успех позволил Каве войти в ТОП-130 рейтинга WTA.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Польши